Les Mics et les Micquettes est une série de bande dessinées conçue par Henri Desclez en 1983. Son sujet est l'Informatique expliquée aux enfants.

Conception
Le dessinateur belge Henri Desclez a imaginé cette série dès son arrivée au Canada. Il commence à la développer en 1981. Après plusieurs mois de création, il montre ses deux livres à plusieurs éditeurs, sans succès. Heureusement, Bernard Prévost, fondateur et propriétaire de la maison Vifi Sogiciel, accepte de s'en occuper. En , sort le premier tome: l'initiation à la calculatrice électronique, suivi du deuxième tome en novembre de la même année.

Description
Dans chaque livre (il y en a eu 2 sans compter La planète des mics), Mic Tique et Micquette Forma expliquent aux enfants la conception d'un outil informatique.

Série de bande dessinée belge
Bande dessinée jeunesse